Железнодорожная сеть в Санкт-Петербурге представлена десятью основными направлениями с пятью вокзалами, а также грузовой сетью. Витебский вокзал — первый в России, со строительства в 1836 году подходящей к нему Царскосельской железной дороги началась история пассажирского железнодорожного транспорта в стране.

Все железные дороги Санкт-Петербурга относятся к Октябрьской железной дороге, в которую входит Санкт-Петербургский железнодорожный узел.

В 1990-е — 2000-е годы ряд железнодорожных веток, обслуживавших промышленные предприятия, были закрыты в связи с выводом этих предприятий из города или серьёзным сокращением объёмов производства. Вместе с тем, возрастает значение грузовых линий, обслуживающих петербургский порт — Путиловской ветви с её продолжениями и Южной портовой ветви. В начале XXI в. петербургский узел подвергся значительной модернизации, в частности, была существенно реконструирована станция Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.

Оплата проезда 
Приблизительно до 2002 года существовала зонная система оплаты. Основной тарифной единицей была зона, которая имела фиксированную стоимость, а стоимость проезда зависела от того, сколько зон необходимо было проехать; плата за проезд в пределах зоны брался как за одну зону.

После 2002 года систему оплаты немного модернизировали: проезд по первым двум зонам, находившимся, как правило, в городской черте, приравнивался в стоимости к поездке на метрополитене, но в случае выезда за пределы второй зоны (например, в третью), плата за билет взималась как за 3 зоны. При такой системе возник интересный казус: так как стоимость одной зоны была ниже стоимости проезда даже в наземном общественном транспорте, проезд из второй зоны в третью был самым дешёвым. Так продолжалось до 2010 года.

С 2010 года зонная система оплаты была отменена, и ей на смену пришла покилометровая система оплаты. C 1 января 2011 года за 1 км проезда установлена фиксированная цена — 1 рубль 60 копеек. Однако, это не распространяется на поездки расстоянием меньше 20 км от станции отправления, за них нужно заплатить 38 рублей (с 1 января 2015 года).

Основные направления и станции в пределах городской агломерации

С Балтийского вокзала

Сосновоборское направление (Калищенское направление, Ораниенбаумское направление) 
 Санкт-Петербург-Балтийский
 Электродепо (платформа)
 Броневая (станция)
 Ленинский проспект (платформа)
 Дачное (платформа, Санкт-Петербург)
 Ульянка (платформа)
 Лигово (станция)
 Сосновая Поляна (платформа)
 Сергиево (платформа)
 Стрельна (станция)
 Красные Зори (платформа)
 Новый Петергоф (станция)
 Старый Петергоф (станция)
Университетская (платформа)
 Мартышкино (платформа)
 Ораниенбаум I
 Ораниенбаум II
 Кронштадтская Колония (платформа)
 Бронка (станция)

Балтийская линия (Гатчина-Балтийское направление) 
 Горелово (станция)
 Скачки (платформа)
 Красное Село (станция)
 Дудергоф (платформа)

Лужское направление (Гатчина-Варшавское направление) 
 Предпортовая (станция)
 Аэропорт (платформа)
 Шоссейная (станция)
 Александровская (станция)
 Кандакопшино (платформа)
Лесное (платформа)

С Витебского вокзала 
 Санкт-Петербург-Витебский
 Боровая (платформа)
 Воздухоплавательный парк (платформа)
 Проспект Славы (платформа)
 Купчино (платформа)
 Шушары (железнодорожная станция)
 Паровозный музей (платформа)
 Детскосельская (платформа)
 Царское Село (станция)
 Павловск (станция)

С Ладожского вокзала 
 Санкт-Петербург-Ладожский
 Заневский Пост-2

С Московского вокзала 
 Навалочная (платформа)
 Пост 5 км (платформа)
 Фарфоровская (платформа)
 Сортировочная (платформа, Санкт-Петербург)
 Обухово (платформа)

Московское направление (Вишерское направление) 
 Славянка (платформа)
 Металлострой (платформа)
 Ижорский завод (платформа)
 Колпино (станция)

Волховстроевское направление (Мгинское направление) 
 Рыбацкое (станция)
 Ижоры (платформа)
 Ижоры (станция)
 Понтонная (платформа, Волховстроевское направление)
 Сапёрная (станция)
Усть-Тосненская (платформа)

С Финляндского вокзала

Выборгское направление 
 Ланская (станция)
 Удельная (платформа)
 Озерки (платформа)
 Шувалово (станция)
 Парголово (станция)
 Левашово (станция)
 Песочная (платформа)
 Дибуны (платформа)
 Белоостров (станция)
 Солнечное (платформа)
 Репино (платформа)
 Комарово (платформа)
 Зеленогорск (станция)
 Ушково (платформа)
 Рощино
 63 км.
 Горьковская
 Щевелёво
 Каннельярви
 Заходское
 Кирилловское
 Лейпясуо
 Гаврилово
 Лебедевка
 117 км.
 Верхне-черкасово
 Лазаревка
 Выборг

Приморское направление (Выборг через Приморск) 
 Молодёжное (платформа)

Ладожское направление (Ириновское направление) 

 Кушелевка (станция) 
 Пискарёвка (станция)
 Ржевка (станция)
 Ковалёво Пост

Приозерское направление 
 Кушелевка (станция) 
 Пискарёвка (станция)

 Ручьи (станция)
 Депо Ручьи (платформа)
 Новая Охта (платформа)

Линия Ржевка — Горы 
 Заневский пост

Сестрорецкое направление 
 Новая Деревня (станция)
 Старая Деревня (платформа, Санкт-Петербург)
 Яхтенная (платформа)
 Лахта (станция)
 Ольгино (платформа)
 Лисий Нос (станция)
 Горская (платформа)
 Александровская (платформа)
 Тарховка (платформа)
 Разлив (платформа)
 Сестрорецк (станция)
 Курорт (платформа)

См. также 

 Санкт-Петербургский железнодорожный узел
 Список железнодорожных станций и платформ Санкт-Петербурга